Zuiderburen (Leeuwarden), een wijk in de stad Leeuwarden
Zuiderburen (Hempens), de buurtschap waarna de wijk is vernoemd
Zuiderburen (Westerkwartier), een streek in de gemeente Westerkwartier